Andrew Reeves (* 11. September 1971; auch MACDaddy) ist ein deutscher DJ und Musikproduzent.

Biografie 
Andrew Reeves ist Sohn des kenianischen Philosophie-Professors John Major Nyasani, der für die Deutsche Welle arbeitete und dort seine Mutter Raphael Mtenga aus Tansania, eine Krankenschwester, kennenlernte. Andrew Reeves trat 1990 mit seinen Geschwistern Shary, Jim und Terry Reeves als Dance-Formation 4 Reeves an die Öffentlichkeit. Zusammen mit Bruder und Schwestern bildete er Anfang der 1990er Jahre diese Familien-Band. Dabei lernte er über seine Agentur das Produzententeam Franz Plasa und Peter Hoffmann kennen. Obwohl die englischen Singles Party und Jumpin (letztere produziert von Harold Faltermeyer) Achtungserfolge in den deutschen Dance-Charts erzielten, entschieden sich die vier Geschwister nach einem Auftritt in Köln, wo sie vor 100.000 Zuschauern beim Arsch-huh-Konzert am Chlodwigplatz auftraten, auf deutsch weiter zu texten und singen. Als erste Band präsentierten sie den Kölsch Rap. Die 4 Reeves gehörten in den frühen 1990er Jahren neben der Gruppe Die Fantastischen Vier zu den Wegbereitern für deutschen Hip-Hop, Soul und R&B. Sie waren mit den Stuttgartern die Rap-Formation in Deutschland, die einen Major-Deal bekamen und wurden, nachdem sie bereits 1991 bei Warner Brothers’ Label East/West unter Vertrag waren, von Chlodwig Musik (BMG Ariola) unter Vertrag genommen.

Diskografie

Videos 
 2009: Vacilar Video
 2009: Vacilar Video 2
 2009: Andrew Reeves Interview

Weblinks 
 Persönliche Website

Einzelnachweise 

DJ
Musikproduzent
Deutscher
Geboren 1971
Mann